Nova Scotia Men’s Molson Provincial Championship 2014, turniej wyłaniający mistrzów Nowej Szkocji mężczyzn w curlingu. Turniej finałowy odbył się w dniach 4-9 lutego 2014 w Halifaksie, na lodowisku Halifax Curling Club. 

W finale wynikiem 12:8 Jamiego Murphy’ego pokonał Marka Daceya. Mistrz prowincji wystąpił w Kamloops na Tim Hortons Brier 2014, w zawodach tych reprezentacja Nowej Szkocji zajęła ostatnie miejsce.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
5 lutego 2014; 13:00

Sesja 2. 
5 lutego 2014; 18:00

Sesja 3. 
6 lutego 2014; 9:00

Sesja 4. 
6 lutego 2014; 14:00

Sesja 5. 
6 lutego 2014; 19:00

Sesja 6. 
7 lutego 2014; 14:00

Sesja 7. 
7 lutego 2014; 19:00

Play off

1-2 
8 lutego 2014; 14:00

3-4 
8 lutego 2014; 14:00

Półfinał 
8 lutego 2014; 19:00

Finał 
9 lutego 2014; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Bibliografia 
  

2014 w curlingu
2014